Valentino steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe Valentin #Valentino
 Valentino (Unternehmen), italienisches Modeunternehmen (ab 1960)
 Valentino Fashion Group, italienischer Modekonzern (2005–2012)
 Valentino – Liebling der Frauen, US-amerikanischer Spielfilm von Lewis Allen (1951) 
 Valentino (1977), britisch-US-amerikanischer Film von Ken Russell 

Valentino ist der Familienname folgender Personen:
 Bobby Valentino (britischer Musiker) (* 1954), britischer Musiker und Schauspieler
 Bobby Valentino (eigentlich Robert Wilso; * 1980), US-amerikanischer Sänger
 Domenico Valentino (* 1984), italienischer Boxer
 Enzo Valentino (1919–2015), argentinischer Tangosänger und -komponist
 Frank Valentino (1907–1991), US-amerikanischer Sänger (Bariton)
 Henri Valentino (1785–1865), französischer Dirigent
 Henry Valentino, Pseudonym von Hans Blum (Komponist) (* 1928), deutscher Komponist und Sänger
 Sal Valentino (* 1942), US-amerikanischer Rocksänger
 Rudolph Valentino (1895–1926), italienischer Schauspieler
 Val Valentino (eigentlich Leonard Montano; * 1956), US-amerikanischer Zauberkünstler und Schauspieler
 Viola Valentino (* 1952), italienische Sängerin

Siehe auch:
 Castello del Valentino, Palast in Turin
 Valentina
 Valentine
 Valentini
 San Valentino